Marko Simonovski (n. 1992), calciatore macedone
Marko Simonovski (n. 1989), cestista macedone